Die Irish League 1957/58 war die 57. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Ards FC wurde zum ersten Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1957/58
Fußballsaison 1957/58